jeden z przycisków na dżojstiku
 autofire – w grach komputerowych hack pozwalający na automatyczne strzelanie